Andrea Ganuza Santafé (Pamplona, 1988) es una artista navarra y feminista, que vive y trabaja entre España y Colombia. En su trayectoria artística, dedicada principalmente al dibujo y las ilustraciones, sus propias vivencias son las que utiliza para inspirarse al crear sus historias.

Biografía

Formación y trayectoria 

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco (UPV-EHU) y Máster en Investigación y Producción Artística por la Universitat de Barcelona (UB). Tras conseguir una beca de Hangar Barcelona (2017) viaja a Medellín como residente de Taller 7. Desde entonces desarrolla su trabajo compaginando tanto talleres de dibujo como encargos de ilustración y cómic, con diversos premios, becas y residencias artísticas que le permiten desarrollar sus proyectos más personales.
Su práctica artística se centra en la narración gráfica y el dibujo, experimentando con los límites del cómic y entendiéndolo como un lenguaje más del arte contemporáneo. Bajo una mirada crítica y un humor afilado, utiliza sus propias experiencias para poner atención en los ejes que atraviesan a la sociedad, es decir, lo social, lo político y lo emocional. Su formación y trabajo se desarrolla dentro y fuera de la Academia, alternando su participación en espacios oficiales con encuentros, laboratorios y festivales relacionados con la contracultura, la gráfica, el fanzine y el Do It Yourself.
Algunas de sus publicaciones son Puta Mierda (2015, Morboso y Mohoso); Barro Desafinado (2016, NauEstruch); Todo Se Derrumba (2017, autoeditado) o Sucumbir (2019, Valientes Ediciones). Ha sido impulsora de algunos proyectos editoriales como Morboso y Mohoso o Purgacómic. Ha impartido talleres en un marco más académico, en el Máster de Ilustración de Cómic de la Escuela Elisava (Barcelona), en el MACBA y en el CCCB (Barcelona).
Actualmente, es cocreadora de La Zurda, un espacio colectivo situado en La Milagrosa, donde está trabajando en su primer cómic largo.Pronto saldrá su último trabajo autoeditado y a todo color llamado "Atraviésame"

La vida como cómic 

“Desde que empecé a hacer fanzines —que fue lo que me abrió/descubrió todo— no he parado, y ahora mismo es lo que más me interesa. Fanzines, cómic y todo lo que sale un poco de los márgenes, en general”.
Andrea forma parte del albolengo de mujeres fanzineras, que tiene su origen en el movimiento RiotGrrrl. El fanzine, como publicación autoeditada y exponente del espíritu Do It Yourself, permite a las mujeres decidir ellas mismas qué decir, cómo y desde dónde decirlo y se convierte en una herramienta decisiva para la libertad de expresión de subculturas como el feminismo, punk, LGTB…
Para Andrea es importante entender el dibujo como compañero, utilizar el cómic como forma de diálogo, crear grupos de dibujo de mujeres, etc.
“Los espacios donde más he aprendido han sido siempre construcciones grupales, de convivencia y fuertemente emocionales, construidos desde los afectos”.

Además de su práctica artística individual, es miembro activa de NENAZAS, un colectivo feminista que se autodenomina hereje y mutante. Pertenece a varios colectivos como PUMPK Festival de Autoedición de Pamplona/Iruñea y JAZAR laboratorio de creación autogestionado. “PUMPK es un proyecto independiente y autogestionado que responde a dos cuestiones principales. En primer lugar, a la necesidad de generar un lugar de encuentro e intercambio de autores y pequeños editores de Pamplona y el universo y, en segundo lugar, a la necesidad de reivindicar el valor de la periferia como núcleo en donde la producción artística que se lleva a cabo es igualmente legítima y reconocible, todo ello en el marco del clásico debate entre la cultura más elitista y la más popular”. JAZAR es un colectivo que actúa como un tipo de “herramienta para la programación creativa” que sirve de “medio habitual para que las mujeres encuentren con las nuevas tecnologías una mayor libertad y accesibilidad funcional para la creación”. No se trata de una cuestión insustancial, pues evidencia “la autoría de una mujer en el diseño de una herramienta tecnológica muy funcional y flexible para el proceso creativo, desmintiendo la teoría de la falta de mujeres en el campo de la creación de las nuevas tecnologías informáticas. Es bien sabido que es en esos márgenes y en los espacios menos articulados e integrados en el sistema del arte, donde las creadoras y profesionales del arte femeninas encuentran grietas, huecos y ámbitos para encajar sus propuestas y sus ritmos vitales, que son los que acaban condicionando su trabajo y proyección profesional.” Es un lugar de “creación e intercambio más informal y menos articulado”. Este lugar, junto con otros como Nivel F, “podrían generar un ambiente artístico más flexible e integrador de lo que ocurre en los márgenes y la periferia del sistema del arte actual, en el que se encuentran las artistas más jóvenes en la mayoría de las ocasiones, muy activas en estas propuestas y sin embargo ausentes de los cauces institucionales. En la mayoría de los casos, por contra, su alcance y proyección es limitado y queda restringido a lo alternativo”

En una entrevista concedida y publicada en el Diario de Noticias, Andrea ofrece su postura acerca de la importancia que el feminismo ha tenido y tiene en su desarrollo personal y profesional. Reivindica la dificultad a la que se enfrentan las mujeres en el ámbito del dibujo y la ilustración, algo que entronca con su activismo en colectivos como JAZAR: 
“ –Sí, me considero feminista. Para mí el feminismo es algo muy importante. No sólo me ha servido para entender todas las luchas que me atraviesan y las de todas mis compañeras. Me ha ayudado a darle la vuelta a mi malestar transformándolo en un grito de lucha y en una celebración.”
“-Por supuesto que sí. Vivimos en un sistema patriarcal, y racista y heteronormativo, que nos atraviesa a todas y todos. Es nuestra responsabilidad revisarnos en todos los campos.”

“-Lo que veo es una cantidad de creadoras buenísimas, sobradas de talento con unos trabajos buenísimos. Hay que tener en cuenta la brecha de género, apoyar a las autoras y darles su merecida" 

Su autobiografía es el eje de su creación de la artista. Para ella es la única forma de ser sincera con lo que hace.Ella misma lo confirma cuando responde a la pregunta de por qué eligió las artes plásticas, en concreto el dibujo y la ilustración, como modo de vida, con lo siguiente:“– No se trata de una elección, es una forma de entender la vida y relacionarse con el mundo. Siempre quise vivir el arte, y el dibujo es una forma de creación sencilla. No requiere más que de unos materiales de trabajo relativamente económicos, un bloc, un papel, un lápiz, un pincel, nuestros ojos y nuestra mano. Observo, dibujo y cuento historias desde que tengo memoria. Me emociona que algo tan sencillo contenga tanto potencial.”

Obras 

Puta Mierda: Editado por Mohoso y Morboso, Puta Mierda (2015) con 24 páginas. B/N y papel reciclado 140 gr., es un fanzine con estética de autocopia grapada y esencialmente punkarra, donde Andrea Ganuza plasma experiencias frescas y naturales con un estilo de dibujo que en primera instancia podría parecer sucio con líneas ásperas emborronadas, pero que deja clara una esencia natural y primigenia que no busca caer en pretensiones aparentes, sino que mantiene el rasgo de boceto como segundo plano, para centrar su interés (más allá de la frescura de la estructura de su cómic y fotografía) en contar instantes donde la juventud hace de protagonista, donde el desfase, las drogas, el sexo, el sadismo, las reflexiones interiores, confesiones amorosas y autoexploraciones..., hacen un juego muy importante para la creación de este zine.

Sucumbir: Tamaño A5, 48 páginas, B/N, cubierta a color. Ediciones Valientes. Son cinco relatos autobiográficos atravesados por una emoción violenta. Cinco secretos salvajes. Las historias transcurren en un papel, una cama, un sueño, una rave y una sala de exposiciones. También aparece un palé y puede que algún fantasma.

Referencias

Aparece en 

 Ione Atenea ( 1985-), Atxa, A. d. (. 1., Eslava, C. (. 1., Ganuza, A. (. 1., & Martín Larumbe, M. (. 1. (2022). Esta cxsa no se habita _ =: X hau ez da okupatxen _ : Uholdeak. [Huarte, Navarra]: Centro de Arte Contemporáneo de Huarte = Uharteko Arte Garaikidearen Zentroa.
 
 (2014). Purgacómic: : [Fanzine]. [S.l.]: Morboso y Mohoso.
 
 Ganuza, A. (. 1. (2014). These Things Take Time: : [Fanzine]: ...about Molly Nilsson Zine. [S.l.]: Morboso y Mohoso.
 
 Romanos, S. G., Cameros Sierra, M. (. 1., Urbeltz, L. (. 1., López de Munáin, I. (. 1., Ganuza, A. (. 1., Jiménez, C. (. 1., & Goñi Yárnoz, L. (. 1. (2022). Si el ahora es elegir lo hacemos en piezas =: Aukeratzea bada oraina, piezaka eraikitzen dugu (1ª ed.). [Castejón, Navarra]: Greylock.

Bibliografía 
En español
 Marcus, G. (2005). Rastros de carmín: una historia secreta del siglo XX. Anagrama.
 
 Larumbe, C. M. (2018). 2017,¿ El momento ha llegado?. Príncipe de Viana, (270), 301-313
En inglés
 Monem, N. K. (Ed.). (2007). Riot Grrrl: revolution girl style now!. Black Dog Pub Limited.

Enlaces externos 
"El feminismo ha transformado mi malestar en lucha y celebración" Entrevista en el Diario de Noticias (07-03-22)

Azkuna Zentroa selecciona a Andrea Ganuza para disfrutar de la Residencia Internacional de Cómic Noticia en Europa

Press (9-9-22)